Queenstown je název pro více různých měst a obcí:

 Queenstown (Blackpool) – britské město v hrabství Lancashire ve Spojeném království
 Queenstown (Východní Mys) – obec v Jihoafrické republice
 Queenstown (Maryland) – sídlo v USA v Marylandu
 Queenstown (Nový Zéland) – město na Novém Zélandu v provincii Otago
 Queenstown (Singapur) – obec v Singapuru
 Queenstown (Jižní Austrálie) – část australského města Adelaide
 Queenstown (Tasmánie) – australské sídlo v Tasmánii
 Queenstown (Wisconsin) – sídlo v USA ve Wisconsinu

zaniklé názvy
 Cobh, irské město nazývané „Queenstown“ v letech 1849 až 1922
 původní název Port Clements (Britská Kolumbie) v Kanadě
 původní název St Andrews (Victoria) v Austrálii
 původní název City of Victoria v Hongkongu
 původní název Queenston (Ontario) v Kanadě